Bobekow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Bobekow (* 1940), bulgarischer Radrennfahrer
 Stojan Bobekow (* 1953), bulgarischer Radrennfahrer